Die Spielzeit 1973/74 war die 25. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 10 Teams eine Doppelrunde zu je 18 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Schweizermeister

3. Meistertitel für St. Otmar St. Gallen

Einzelnachweise 

1973_1974
Handballsaison 1973/74